ТВЧ:
 Телевидение высокой чёткости
 Токи высокой частоты
Токоведущие части